

Бурнак — село, Балтасинський район, Татарстан
 Бурнак — селище, Жердевський район, Тамбовська область

Дивись також 
 Новий Бурнак